Der falsche Prinz – film del 1922 diretto da Erwin Baron
Der falsche Prinz – film del 1927 diretto da Heinz Paul
Der falsche Prinz – film tv del 1967 diretto da Peter Trabold